Kokarde steht für:

 Kokarde (Abzeichen), kreisförmiges Abzeichen oder Aufnäher
 Kokarde (Medizin), in der Dermatologie und in der Ultraschalldiagnostik
 Kriminaldienstmarke (österreichisch)

Siehe auch: